Veiel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Veiel (1806–1874), deutscher Dermatologe
 Andres Veiel (* 1959), deutscher Regisseur und Schriftsteller
 Elias Veiel (1635–1706), deutscher Theologe
 Friedrich Veiel (1866–1950), deutscher evangelischer Theologe, Missionar und Inspektor der Pilgermission St. Chrischona
 Gottlob Adolf Veiel (1802–1864), württembergischer Jurist und Landtagsabgeordneter
 Johann Gottlob Veiel (1772–1855), württembergischer Oberamtmann
 Ludwig Veiel (1845–1905), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Rudolf Veiel (1883–1956), deutscher Offizier, General der Panzertruppe